Юрий Фёдорович Пазон (13 января 1921, с. Батуровка, Омская обл. — 6 июля 1943, Таганрог) — член таганрогской антифашистской подпольной организации.

Биография 
С 1932 по 1938 годы учился в таганрогской школе № 2 им. А. П. Чехова.

После окончания школы поступил в Ростовский государственный университет на физико-математический факультет.

Со второго курса университета был призван в армию. Будучи ранен в начале войны, приехал в Таганрог на излечение. Оказавшись в оккупированном городе, стал активным участником подпольной организации.

Награждён орденом Красной Звезды посмертно.

Ссылки 
 Таганрогское антифашистское подполье 1941—1943 гг.

Источники 

Персоналии:Таганрог
Партизаны Великой Отечественной войны
Выпускники школы № 2 им. А. П. Чехова
Таганрогское подполье